Les tours Perret sont des tours de béton qui ont reçu le nom de leur architecte Auguste Perret :
 la tour Perret d’Amiens ;
 la tour Perret de Grenoble.